Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Marlborough в честь Джона Черчилля, 1-го герцога Мальборо:

 HMS Marlborough — линейный корабль 2 ранга, спущен на воду в 1669 как Saint Michael, переименован в Marlborough в 1706, участвовал в Семилетней войне, был в составе флота сэра Джорджа Покока при взятии Гаваны в 1762, затонул в том же 1762 году.
 HMS Marlborough — корабль 3 ранга, построен в 1767, участвовал в Американской революционной войне, сильно поврежден при Первом июня в 1794, разбился в 1800.
 HMS Marlborough — корабль 3 ранга, построен в 1807, разобран в 1835.
 HMS Marlborough — винтовой корабль 1 ранга, построен в 1855, переименован в Vernon II в 1904, затонул по пути на слом в 1924.
 HMS Marlborough — линкор типа «Iron Duke». Участвовал в Ютландском сражении; был флагманским кораблём 1-й линейной эскадры Grand Fleet. Эвакуировал из Крыма членов царской семьи Романовых во время Гражданской войны. Продан на слом в 1932 году.
 HMS Marlborough (F233) — фрегат типа 23; спущен на воду в 1989, продан чилийскому флоту в 2008 и переименован в CNS Almirante Condell (FF-06).